vót nyelv
 vót nép